Praxis der Personalpsychologie ist eine Fachbuchreihe des Hogrefe Verlags, die einen Überblick über die für das Human Resource Management relevanten Bereiche gibt. Herausgeber sind seit 2015 Heinz Schuler, Rüdiger Hossiep, Martin Kleinmann und Jörg Felfe, begründet wurde die Reihe im Jahre 2000 von Heinz Schuler, Rüdiger Hossiep, Martin Kleinmann und Werner Sarges.

Zur Zielgruppe der Buchreihe zählen insbesondere Führungskräfte und Personalverantwortliche, Personal- und Organisationsentwickler sowie Berater und Trainer, aber auch Studierende und Lehrerende der Wirtschaftswissenschaften und der Arbeits- und Organisationspsychologie sowie thematisch Interessierte. Die Veröffentlichungen sollen sich durch Praxisbezug, anwendungsorientierte Beispiele und empirisch abgesicherte Befunde auszeichnen.

Die Bände sind zum Zwecke der schnelleren Orientierung einheitlich gegliedert. Feste Bestandteile dieser Gliederung sind:
 Inhaltliche Beschreibung des Themas und Abgrenzung zu ähnlichen Konstrukten
 Erläuterung der Relevanz des Themas für das Personalmanagement
 Vorstellen relevanter Modelle, Konzepte und empirischer Forschungsergebnisse
 Darstellung möglicher Vorgehensweisen sowie deren Vor- und Nachteile
 Fallbeispiele aus der Praxis von Beratern und aus Unternehmensperspektive

Bis Dezember 2022 erschienen die nachfolgend aufgelisteten 42 (Themen-)Bände. Inklusive der Neuauflagen wurden 51 Bücher veröffentlicht. Ein weiterer Band erscheint voraussichtlich im Mai 2023 (s. Auflistung).

Einzelnachweise 

Buchreihen, deutschsprachig
Buchreihe
Arbeits- und Organisationspsychologie